Scottish Open 1999 steht für:

 Scottish Open 1999 (Badminton), Badmintonturnier
 Scottish Open 1999 (Snooker), Snookerturnier